Studio kan syfta på:

 Studio – ett rum för utveckling av olika typer av konst
 Studio (musikgrupp) – ett Göteborgsbaserat band
 Studio (tidning) – ett projekt under förlaget IDG 2003–
 Studio (byggnad) – byggnad i Malmö, invigd 2016

Sammansättningar
 Studiomusiker – musiker som medverkar i en studio vid inspelningar
 Studioalbum – ett musikalbum som spelats in i en studio
 Inspelningsstudio – en plats där man spelar in ljud
 Filmstudio – en specialanpassad lokal för filminspelningar
 TV-studio –  en lokal för produktion av television
 Fotostudio – det rum i vilket en fotograf har valt att fotografera sitt motiv